El Médano kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Médano, Mexiko, Florencio Villarreal,

Spanien 

 El Médano (ort i Spanien), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar